Борг — те, що взяте в позику, позичене.
 Борг — морська снасть для кріплення реї до щогли. Борг може мати вигляд ланцюга, одним кінцем закріпленого на топі, а на другому спорядженого гаком, який надівається на стропу на реї. На невеликих суднах борг може бути залізним (у вигляді бугеля) чи мотузяним.
 «Борг» — американський бойовик 1998 року.

Прізвище 

 Андерс Борг ( 1968) — шведський економіст і політик.
 Аніта Борг — американська науковиця.
 Бйорн Борг ( 1956) — колишній шведський тенісист, у минулому перша ракетка світу.

Примітки